Нава-де-Бехар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 11,73 км². Население — 109 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 
 Página web de Nava de Béjar

Муниципалитеты Саламанки